Sankt Sebastian kan syfta på:

 Sankt Sebastian (256–287/288),  en kristen soldat i kejsar Diocletianus armé som led martyrdöden, se Sebastian (helgon)

Gerografi

Tyskland 

 Sankt Sebastian, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Sankt Sebastian (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag,

Se även
 Saint-Sébastien – olika betydelser
 San Sebastián – olika betydelser
 San Sebastiano – olika betydelser
 São Sebastião, São Paulo, Brasilien
 Sebastian – olika betydelser